Луцкая замковая книга () — собрание правовых записей XVI века, написанный должностными лицами Луцкого замка. Книга является важным памятником истории Волыни в период её прибывания в составе Великого княжества Литовскоого.

Описание 
Луцкая замковая книга была записана с декабря 1560 по 1561 год и насчитывает 383 записей судебных и нотариальных дел. Это первая сформирована книга по управления князя Богуша Федоровича Корецкого в должности .

Материалы дел отражают социальную структуру и динамику развития сословного общества на Волыни накануне Люблинской унии — князей, господ, шляхты, бояр, слуг, крестьян. Отражены хозяйственные, имущественные и конфликтные отношения между благородными имениями, должностными лицами (чиновниками), луцкими мещанами, купцами. Исчерпывающе представлена сфера судопроизводства. Книга также является памятником западнорусского языка.

Примечания

Литература 
 Книга Київського підкоморського суду (1584—1644) (Пам’ятки української мови. Серія актових джерел). / Підгот. до вид. Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова, В. В. Німчук, Н. М. Яковенко та ін. — К., 1991. — 300 с.;
 Тестаменти киян середини ХVІ — половини ХVІІ століття / Упоряд. Наталя Білоус. — К., 2011. — 200 с.

Ссылки 
 «Луцька замкова книга 1560—1561 рр».

История Луцка
История права Украины